Суперлига Дании 2016/2017 () — 27-й сезон чемпионата Дании с момента его основания. Чемпионский титул смог защитить «Копенгаген».

Клубы-участники

Регулярный сезон

Чемпионский раунд

Раунд на вылет

Группа A

Группа B

Бомбардиры 

Чемпионат Дании по футболу
Дания
Спорт в Дании в 2016 году
Спорт в Дании в 2017 году